

Села 
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 року — Котелевський район)
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Діброва — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада (до 2020 року — Зіньківський район)